O Grande Prêmio Mundial de 2021, também conhecido originalmente como 2023 World Grand Prix e oficialmente como 2021 Cazoo World Grand Prix, foi um torneio profissional de snooker que aconteceu de 13 a 19 de dezembro de 2021 na Coventry Building Society Arena em Coventry, na Inglaterra. O evento foi o primeiro das três provas que compõem a Copa da Cazoo () na temporada de snooker de 2021–22.

O defensor do título foi Judd Trump, que venceu Jack Lisowski por 10–7 na final da edição anterior. No entanto, ele perdeu por 3–4 nas oitavas de final para Tom Ford.

Ronnie O'Sullivan venceu o torneio pela segunda vez, derrotando Neil Robertson por 10–8 na final.

Visão geral 
O evento foi realizado pela primeira vez em 2015, na cidade de Llandudno, no norte do País de Gales. O inglês Judd Trump conquistou o título inaugural, derrotando o compatriota Ronnie O'Sullivan por 10–7 na final. Em 2016, tornou-se uma prova pontuável para o ranking e foi vencido pelo inglês Shaun Murphy, que derrotou na final o compatriota Stuart Bingham por 10–9. Em 2017, o evento aconteceu no Guild Hall em Preston, e o inglês Barry Hawkins venceu o galês Ryan Day por 10–7 na final. O Grande Prêmio Mundial de 2018 foi vencido por Ronnie O'Sullivan, derrotando o chinês Ding Junhui por 10–3 na final. Judd Trump conquistou novamente o título em 2019, derrotando o compatriota Ali Carter por 10–6 na final. O australiano Neil Robertson venceu o primeiro Grande Prêmio Mundial em Cheltenham em fevereiro de 2020, derrotando o escocês Graeme Dott por 10–8 na final. Judd Trump chegou ao terceiro título no evento depois de vencer o segundo Grande Prêmio Mundial de 2020, derrotando o compatriota Jack Lisowksi por 10–7 na final.

Formato 
Os jogos do Cazoo World Grand Prix foram disputados da seguinte maneira:
 Rodadas 1–2: Melhor de 7 frames, avança quem vencer 4 deles (de 4–0 a possíveis 4–3)
 Quartas de final: Melhor de 9 frames, até um ganhar cinco frames (de 5–0 a possíveis 5–4)
 Semifinal: Melhor de 11 frames, até um ganhar seis (de 6–0 a possíveis 6–5)
 Final: Melhor de 19 frames, será campeão o primeiro a chegar a 10 (de 10–0 a possíveis 10–9)

Premiação 
O evento terá um premiação total de 380 mil libras esterlinas, sendo 100 mil libras esterlinas a parte dedicada ao campeão. A distribuição dos prêmios (prize money) para o evento será a seguinte:

Participantes 
Os 32 melhores jogadores no ranking de um ano (e não do ranking mundial), indo do Liga do Campeonato de 2021 () até o Aberto da Escócia de 2021 (), qualificaram-se para o torneio.

Jogos 
 Final

Ligações externas 
 Informações do torneio  no site da World Snooker Tour (WST)
 Informações do torneio  no site Snooker.org
 Informações do torneio  no site Eurosport

2021 no snooker